«Баллимена Юнайтед» () — североирландский футбольный клуб из одноименного города, графство Антрим. Основан в 1928 году под названием «ФК Баллимена». Расформирован в 1934 году. В том же году возрожден под названием Баллимена Юнайтед. Домашние матчи проводит на стадионе «Баллимена Шоуграундс» общей вместительностью более 4 000 зрителей.

Действующий участник Премьершипа, высшей лиги чемпионата Северной Ирландии по футболу.

Достижения клуба 
 Премьершип
  Вице-чемпион (2): 1938/39, 1979/80

  Бронзовый призёр (5): 1947/48, 1952/53, 1957/58, 1961/62, 1980/81

 Чемпионшип
  Чемпион (1): 1996/97

 Кубок Северной Ирландии
  Победитель (6): 1928/29* , 1939/40, 1957/58, 1980/81, 1983/84, 1988/89
  Финалист (9): 1929/30*, 1930/31* , 1938/39, 1950/51, 1958/59, 1969/70, 1973/74, 1977/78, 2013/14

 Кубок североирландской лиги 
  Победитель (1): 2016/17
  Финалист (1): 2014/15

 Кубок графства Антрим
  Победитель (6): 1947/48, 1950/51, 1975/76, 1979/80, 2012/13, 2015–16 
  Финалист (8): 1937/38, 1953/54, 1965/66, 1985/86, 1987/88, 1996/97, 2002/03, 2005/06
 Золотой кубок
  Победитель (1): 1974/75
  Финалист (4): 1931/32*, 1975/76, 1979/80, 1981/82
 Кубок Ulster
  Победитель (2): 1960/61, 1980/81
 Кубок Города
  Победитель (1): 1971/72

 Выступление будучи клубом «Баллимена».

Статистика выступлений с 2003 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
  Джордж Данлоп
  Джим Платт
  Брендан Роджерс
  Найджел Уортингтон
  Алекс Паркер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es 

ФК «Баллимена Юнайтед»